Cachipay kan syfta på:

Colombia 

 Cachipay (ort), Caparrapí, Cundinamarca, 
 Cachipay (kommun), Cundinamarca,